Linowsee heißen folgende Seen:
 Linowsee (Lychen) bei Lychen, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Linowsee (Heidesee) bei Streganz, Gemeinde Heidesee, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Großer Linowsee und Kleiner Linowsee bei Rheinsberg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Danau Linow in Nordsulawesi, Indonesien

 Linowsee (Rheinsberg) ist auch ein Gemeindeteil der Stadt Rheinsberg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg